Pedro je osebno ime več oseb:
 Pedro I. Brazilski (1798-1834)
 Pedro II. Brazilski (1825-1891)